Экклз, Э(к)клс (, ) — английская фамилия. Известные носители:
 Экклз, Генри (, род. 1670 или между 1675 и 1785—ум. между 1735 и 1745) — английский композитор и скрипач-виртуоз, придворный музыкант английских и французских королей.
 Эклс, Дженсен (; род. 1978) — американский актёр.
 Эклс, Дэннил (урожденная Элта Дэннил Граул, более известна как Дэннил Харрис; род. 1979) — американская киноактриса, фотомодель.
 Эклс, Джон (; 1668—1735) — английский композитор, придворный музыкант.
 Экклс, Джон Кэрью (; 1903—1997) — австралийский нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.
 Эклс, Ким (; более известна как Ким Келли, ; род. 1962) — канадская кёрлингистка.
 Экклз, Клэнси (; 1940—2005) — ямайский певец и продюсер.
 Экклз, Марринер (; 1890—1977) — американский бизнесмен и банкир, глава Федеральной резервной системы США (1934—1948).
 Экклз, Роузи (; род. 1996) — валлийская спортсменка, боксёр.

Топонимы 
 Эклс — тауншип в округе Белтрами, Миннесота, США. 
 Эклс — административно-территориальный округ в штате Джорджия, США.

Примечания